«Дружба» — советский фильм 1940 года, снятый на Тбилисской киностудии режиссёром Семёном Долидзе.

Сюжет 
О дружбе украинских и грузинских колхозников. Поводом для сюжета стало широкоизвестное в то время соцсоревнование, начатое в 1938 году между колхозами села Ровное Генического района Украинской ССР и села Шрома Махарадзевского района Грузинской ССР.

Делегация украинских колхозников прибывает в грузинское село, где их гостеприимно встречают. Вскоре с ответным визитом грузины едут на Украину. Соцсоревнование перерастает в совместный труд и дружбу — грузины помогают украинским колохозникам собрать рекордный урожай, и в итоге празднуют свадьбу грузинского парня и украинской девушки.

Продолжение 
Фильм вышел на экраны в апреле 1941 года, перед самой войной, спустя 30 лет режиссёр вернулся к теме сняв своеобразное продолжение — фильм «Сады Семирамиды» сюжет которого развивается летом 1941 года.
Ещё до войны я снял фильм о дружбе двух колхозов — грузинского и украинского. Фильм так и называется — «Дружба». Тогда соревнование Махараджовского и Генического колхозов только начиналось … В июне 1941 года махараджевские колхозники нанесли очередной визит своим друзьям с Украины. Это была последняя их встреча…

В ролях 
 Серго Закариадзе — Варден, бригадир
 Тамара Цицишвили — Тамара, агроном
 Леван Хотивари — Аристо, секретарь парткома
 Эммануил Апхаидзе — Кириле, председатель колхоза
 Таисия Шарата-Долидзе — Галина, трактористка
 Валерьян Долидзе — Арчил, молодой тракторист
 Аркадий Хинтибидзе — Бизантия, почтальон
 Степан Шкурат — председатель украинского колхоза
 Д. Негина — его жена
 Лариса Емельянцева — Оксана
 Лука Ляшенко — директор МТС
 Л. Скипенко — Одарка
 Цецилия Цуцунава — Кесария
 Сандро Канделаки — Сандро
 Читолия Чхеидзе — ''Читолия

Примечания

Источники 
 Дружба // Советские художественные фильмы: Звуковые фильмы, 1930—1957. — : Искусство, 1961. — С. 230.
 მეგობრობა // ქართული ფილმი: ანოტირებული და ილუსტრირებული ფილმების კატალოგი, 1908—2008. — კინოპროდიუსერთა ცენტრი კინო პლიუსი, 2006. — 91.

Фильмы СССР 1941 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы Тбилисской киностудии
Фильмы Семёна Долидзе